En hébreu, Tehilim (תהילים, « louanges ») désigne un psaume.
 Tehilim est un film de Raphaël Nadjari sorti en 2007.